Insterburg bezeichnet:

 Tschernjachowsk, Stadt in der russischen Exklave Kaliningrad, ehemals Insterburg (Ostpreußen)
 Ingo Insterburg (1934–2018), deutscher Komödiant und Musiker
 Insterburg & Co., deutsche Komikerband von 1967 bis 1979